Karlebo kan syfta på:

Karlebo, Danmark – en ort i Fredensborgs, Hovedstaden, Danmark
Karlebo kommun – en tidigare kommun i Frederiksborg amt, Danmark (Själland)
Selim Karlebo (1892-1982), svensk ingenjör
Karlebo (företag) – namnet på flera olika svenska företag med verkstadsindustriell inriktning och gemensamt ursprung i Maskinaktiebolaget Karlebo, grundat 1927 av Selim Karlebo
Karlebo handbok – en svenskspråkig handbok i maskinteknik, ursprungligen utgiven av Maskinaktiebolaget Karlebo